Рамбюр () — французская фамилия.

Известные носители:
 Рамбюр, Жан-Луи де (1930—2006) — французский журналист, писатель, переводчик и атташе по культуре.
 Рамбюр, Жюль Пьер (1801—1870) — французский врач и энтомолог.